Плюснино — название населённых пунктов в России

 Плюснино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Плюснино — деревня в Угличском районе Ярославской области.